Evolúció, biológiai fogalom
Filmek
 Evolúció, amerikai sci-fi vígjáték (2001)
 Evolúció, belga–francia–spanyol filmdráma (2015)
 Evolúció, Mundruczó Kornél filmje (2021)